У́ле-Эйнар Бьёрнда́лен (; ) — норвежский биатлонист и лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион, двадцатикратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира, самый титулованный биатлонист в истории, победитель и призёр этапов кубка мира по лыжным гонкам. Четыре из четырёх возможных побед одержал Уле-Эйнар в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону. 

На счету Бьёрндалена  побед на этапах Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам (95 и 1 соответственно), а всего он имеет  вместе с командными дисциплинами (136 и 1 соответственно). Бьёрндален - обладатель 263 подиумов (258 и 5 соответственно) — это абсолютный рекорд в истории биатлона и зимних видов. Кроме того, он награжден 58 медалями, из которых 28 золотых на чемпионатах мира и олимпийских играх в биатлоне — абсолютный рекорд в истории биатлона и зимних видов. Единственный биатлонист в истории кубка мира по биатлону, который 26 лет «выступал» на этапах (сезоны 1992/1993 — 2017/2018). Уле-Эйнар единственный биатлонист, который был призёром Кубка мира 13 лет подряд (сезоны 1996/1997 — 2008/2009). Рекордсмен за всю историю Кубка мира по биатлону, Бьёрндален провёл больше всех гонок на Кубке мира по биатлону — 580, а с учётом лыжных гонок — свыше 600 (абсолютный рекорд в истории зимних видов спорта)

Самый возрастной победитель этапов Кубка мира по биатлону в личных гонках — в 41 год,  и  участвовал в индивидуальной гонке (Эстерсунд) 2 декабря 2015 года. Самый возрастной победитель в истории зимних Олимпийских игр в личных дисциплинах: в 2014 году выиграл золотую медаль в Сочи, когда ему было 40 лет. Самый возрастной победитель этапов Кубка мира по биатлону в эстафетах (43 года и 10 месяцев). Самый возрастной медалист в истории чемпионатов мира по биатлону — бронзовая медаль в гонке преследования в 43 года. В возрасте 44 лет, 3 апреля 2018 года, объявил о завершении спортивной карьеры.

Член МОК в 2014—2016 годах.

Биография 
Родился в норвежском городке Драммене, рос в городе Симостранда муниципалитета Модум фюльке Бускеруд в семье фермеров. Учёбой интересовался мало, при этом довольно много времени проводил в спортивных секциях. Играл в футбол, ходил на тренировки по гандболу, метал копьё, участвовал в соревнованиях по велоспорту и лёгкой атлетике в беге на 3000 метров. Отец Уле-Эйнара в юности занимался лёгкой атлетикой, но вынужден был бросить занятия спортом, чтобы зарабатывать на жизнь. Кроме Уле-Эйнара, в семье ещё два сына и две дочери. Старший из братьев — Даг. Именно он первым в семье начал заниматься биатлоном. По его стопам пошёл и Уле-Эйнар, который в 1982 году начал заниматься биатлоном в возрасте 8 лет. Младший брат — Ханс Антон.

Проживает в Австрии — в коммуне Обертиллиах в федеральной земле Тироль.

Личная жизнь 
27 мая 2006 года женился на бельгийской биатлонистке итальянского происхождения — Натали Сантер. В октябре 2012 года было объявлено, что они разводятся после шести лет брака.

5 апреля 2016 года стало известно, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева ждёт от Бьёрндалена ребёнка. 16 июля 2016 года Бьёрндален и Домрачева сыграли свадьбу в Осло. 1 октября 2016 в Минске у супругов родилась дочь Ксения.

Биатлонная карьера

1993—1998: До первого олимпийского золота и Кубка мира 
Бьёрндален с детства увлекался различными видами спорта. Последовав примеру старшего брата Дага, он начал заниматься и биатлоном. Отличавшийся хорошим лыжным ходом, Уле-Эйнар был замечен тренерами и уже с конца сезона 1992/1993 начал выступать на этапах Кубка мира. В том же сезоне он произвёл фурор на юниорском чемпионате мира в Рупольдинге (1993), став трёхкратным чемпионом. В 1994 году вошёл в состав олимпийской команды и принял участие в домашних зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. Но недостаток опыта не позволил молодому биатлонисту показать высокие результаты. На своей первой олимпиаде он не завоевал ни одной медали. В индивидуальной гонке он финишировал тридцать шестым, в спринте — двадцать восьмым, в эстафете — седьмым. В сезоне 1993—1994 Бьёрндален, как и на домашней олимпиаде, не показывал высоких результатов в личных дисциплинах, занимая места лишь за десяткой сильнейших, а то и дальше. В единственной гонке, которая шла в зачёт чемпионата мира в канадском Кенморе, остался на четвёртом месте в командной гонке.

Первый значительный успех пришёл в сезоне 1994/1995. Бьёрндален завоевал первый личный подиум в карьере (в спринте) уже на первом этапе кубка мира в австрийском Бад-Гастайне — 2 место. В этом сезоне он ещё дважды поднимался на подиум в аналогичной гонке (Оберхоф,  Лиллехамер, спринт — 3). Выступал на чемпионате мира в Антхольце: индивидуальная гонка —  спринт — в шаге от пьедестала —   Весьма стабильные результаты в спринте позволили Уле-Эйнару взять первый в карьере малый кубок мира в спринте и занять четвёртое место в общем зачёте Кубка мира. Кроме личных успехов, был взят первый подиум и одержана первая победа в эстафете.

В кубке мира 1995/1996 одержал первую личную победой в карьере в индивидуальной гонке, где до этого даже близко не подходил к призовой тройке, в отличие от спринтов. Эта победа произошла на третьем этапе в итальянском Антхольце, где кроме победы было ещё и серебро в спринте. Как и в прошлом году, была одержана победа в эстафете, в самой последней гонке в сезоне. Те же командные дисциплины дали Бьёрндалену ещё три подиума: одну бронзу и два серебра. На чемпионате мира в Рупольдинге ближе всего к медали был в эстафете, где норвежская команда заняла четвёртое место, в индивидуальной гонке  а в спринте 6-м. По ходу сезона норвежец набрал  и занял 9-е место в общем зачёте.

В следующем сезоне 1996/1997 результаты Бьёрндалена пошли в гору. Он одержал сразу три личные победы, десять раз занимал призовые места в том числе эстафетные, а на чемпионате мира в Осрбли завоевал бронзовую медаль в гонке преследования и серебряную в эстафете. Бьёрндален, набрав  стал вторым в общем зачёте Кубка мира и первым в зачёте спринтерских гонок.

В 1998 году в Нагано Бьёрндален выиграл спринт и стал олимпийским чемпионом, а в составе эстафетной команды взял серебряную медаль. Причём победа в спринте досталась ему лишь со второго захода. В изначально назначенный день Бьёрндален показал лучший результат, но организаторы были вынуждены отменить соревнования из-за внезапно начавшейся метели. По итогам сезона Бьёрндален выиграл два спринта, один из которых стал олимпийской победой, а также стал чемпионом мира в командной гонке и завоевал свой первый Кубок мира за победу в общем зачёте, набрав  Кроме того, получил ещё и малый Кубок за победу в зачёте спринтов, а всего за сезон завоевал  мест (вместе с командными дисциплинами).

1999—2002: путь к олимпийскому триумфу в Солт-Лейк-Сити 
В сезоне 1998/1999 Уле-Эйнару не удалось повторить олимпийский успех, и он стал лишь бронзовым призёром в масс-старте и эстафете. Бьёрндален снова завоевал  мест, из них три — личные победы. Уле набрал  чего не хватило для Кубка Мира. На результат в общем зачёте повлиял и пропуск одного из этапов.

В сезонах 1999/2000 и 2000/2001 вновь не удалось одержать победу на чемпионате мира. Бьёрндален выиграл две серебряные и две бронзовые награды в масс-старте и эстафете. В целом Уле-Эйнар пока находился в тени своего основного соперника Рафаэля Пуаре, которому он и уступал Кубок мира, пропуская по одному этапу в каждом сезоне. Тем не менее, Бьёрндален год за годом устанавливал рекорды: 15 подиумов за сезон 1999—2000, а затем  за 2000—2001. Всего за два сезона у него набралось   и 4 командных успехов. В коллекции оказались ещё два малых Кубка Мира в спринтерских дисциплинах, и один малый Кубок в зачёте гонок преследований. На четвёртом этапе Кубка Мира 1999—2000 спортсмен выиграл все три гонки. То же самое произошло и на олимпийской трассе в Солджер-Холлоу (пригороде Солт-Лейк-Сити) сезона 2000—2001.

С начала сезона 2001/2002 Бьёрндален готовился к предстоящим зимним Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити, разработав вместе с тренерами план подготовки. Он завоевал четыре золотые медали и стал единственным абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону, став единственным пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону на тот момент. Ему покорились все четыре существующих на тот момент олимпийских дистанций: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования и эстафета. Уле Эйнар Бъерндален— Норвежский биатлонист первый в истории, кто выиграл первую золотую медаль в биатлонной дисциплине в гонке преследования. Причём до биатлонной программы Уле-Эйнар успел поучаствовать в лыжной олимпийской гонке  где занял пятое место и был даже претендентом на участие в олимпийской лыжной эстафете. После триумфальной Олимпиады в вышла книга «Десять дней — четыре победы», рассказывающая о том, как можно за 10 дней одержать четыре победы. Столь громкий успех всё же не позволил победить в общем зачёте, поскольку норвежец пропустил сразу два этапа Кубка мира и стал третьим, набрав

2003—2009: доминирование, золотая эпоха «короля биатлона» 

Сезон 2002/2003 принёс Бьёрндалену второй в карьере Кубок мира. На чемпионате мира в Ханты-Мансийске он наконец выиграл спринт и одержал победу в масс-старте. За один сезон он сумел одержать 12 побед, из которых только одна в эстафете. К главному кубку сезона Бьёрндален сумел прибавить и три малых, за победу в спринтерском зачёте, в зачёте гонок преследований и в масс-старте.

Однако сезон 2003/2004 сложился не столь удачно. Весь сезон Бьёрндален был «подкошен» в психологическом плане: умерла его мать. На чемпионате мира в Оберхофе завоевал четыре медали: три бронзовые в личных гонках, серебро в эстафете. Победу в общем зачёте вновь праздновал Рафаэль Пуаре.

Сезон 2004/05 стал одним из самых успешных в карьере Бьёрндалена. Несмотря на пропуск семи личных гонок, он с выиграл очередной Кубок мира, набрав 923 балла, а также завоевал три малых кубка за победу в индивидуальной гонке, масс-старте и в спринте. Всего за сезон набрались рекордные 15 побед, из которых 12 личных. За весь сезон Бьёрндален не опускался ниже шестого места, причём 6-м был только дважды. Кроме этого, становился «королём» двух подряд этапов: в Рупольдинге и в Антхольце, в которых выиграл все три запланированные гонки. На чемпионате мира в австрийском Хохфильцене он повторил результат олимпийских игр и вновь выиграл четыре золота в дисциплинах: спринт, гонка преследования, эстафета и масс-старт.

В олимпийском сезоне 2005/06 Бьёрндален был сосредоточен только на зимних играх в итальянском Турине. Однако в январе он переболел простудой, осложнённой гайморитом, и пропустил два этапа. Форму пришлось набирать заново, в ускоренном режиме. В олимпийском Турине его, главным счётом, подвела нестабильная стрельба. Бьёрндален завоевал три медали: два серебра — в индивидуальной гонке и в гонке преследования и бронзу в масс-старте. В спринте занял 12 место, в эстафете сборная Норвегии заняла 5 место. Набрав 814 баллов, он завоевал очередной Большой хрустальный глобус и малые кубки в зачёте масс-стартов и гонок преследований. Победу в общем зачёте он окончательно одержал на последнем домашнем этапе в Хольменколлене, выиграв все три гонки.

В Кубке мира 2006/07 33-летний Бьёрндален установил рекорд по количеству личных подиумов и побед подряд: 10 подиумов и 8 побед подряд на стыке сезонов 2005/06 — 2006.07. Причём только в одной из этих десяти гонок он ограничился бронзой, все остальные 9 оказались победными. По ходу сезона Бьёрндален одержал 11 побед и становился «Королём Эстерсунда» (все 3 победы) и «Королём Рупольдинга» (все 3 победы), но пропустил три этапа, всего 8 личных гонок, и поэтому Большой Хрустальный Глобус завоевал немец Михаэль Грайс. Норвежец остался с 736 баллами на втором месте. Но один малый Кубок в масс-стартах всё-таки остался за Бьёрндаленом. Многочисленный пропуск этапов объяснялся лыжными амбициями: Бьёрндален занимал пару личных призовых мест до этого, в 2001, а в ноябре 2006 наконец победил на лыжном этапе Кубка мира в шведском Елливаре, в гонке на 15 км свободным стилем. На чемпионате мира в Антхольце сделал победный дубль: в спринте и в гонке преследования, а также выиграл серебро в эстафете. В масс-старте занял 4 место.

Бьёрндален неоднократно принимал участие в Рождественской гонке звёзд, где уже четвёртый год подряд становился победителем. С сезона 2003/2004 по сезон 2006/2007 — первое место.

В 2007 году на этапе Кубка мира в Хольменколлене прошла прощальная гонка Рафаэля Пуаре. Француз изначально заявлял масс-старт в Хольменколлене как приоритетную цель конца сезона — он хотел завершить свою карьеру на победной ноте. Однако Бьёрндален помешал своему главному сопернику, выиграв фотофиниш всего на одну десятую секунды.

В том же 2007 году Бьёрндален принял участие в открытом чемпионате России в Новосибирске, где выиграл гонку на 15 километров с общего старта. В спринте он занял 7 место, в преследовании 4-е.

В сезоне 2007/08 на чемпионат мира в шведском Эстерсунде завоевал бронзу в спринте, золото в гонке преследования, серебро в индивидуальной гонке, эстафете и в масс-старте — всего 5 медалей. За сезон было одержано 7 побед (10 с учётом эстафет) и всего 18 подиумных гонок. На счету оказалось 869 баллов и очередной Кубок мира вместе с тремя малыми в спринте, гонке преследования, масс-старте.

В 2008 году принял участие в открытом чемпионате России по биатлону в Увате. В спринте он занял 9 место, в преследовании 13-е.

Сезон 2008/09 оказался похожим на прошлогодний сезон, кроме чемпионата мира в корейском Пхёнчхане, где вместо 5 медалей Бьёрндален завоевал четыре, но все золотые. В смешанной эстафете норвежцы остались четвёртыми, а в масс-старте Бьёрндален вновь занял четвёртую позицию. Победа в индивидуальной гонке стала первой и единственной на чемпионатах мира, а последнее эстафетное золото в Пхёнчхане стало для него уже 14-й золотой медалью, и это был абсолютный рекорд. В Кубке мира вновь было одержано 7 побед (9 с учётом эстафет) и всего 18 подиумов — 1080 рекордных баллов Бьёрндален выиграл 6-й кубок мира, 9-й малый кубок в зачёте спринтов и 5-й в зачёте гонок преследований. В третий раз стал «Королём Рупольдинга», вновь выиграв все три гонки на 5-м этапе кубка мира.

2010—2013: кризис, неудачные сезоны 
В отличие от сезона 2008—2009, олимпийский сезон подарил лишь три победы в личных гонках и нестабильные результаты, которые не позволили бороться за Кубок мира. На Олимпиаде в Ванкувере спринт и масс-старт стали провальными из-за плохой стрельбы: 17-е и 27-е места соответственно. В гонке преследования возможная победа была упущена промахами на последнем огневом рубеже (7 место). Серебро Бьёрндален завоевал в индивидуальной гонке на 20 км (показав одинаковое время с белорусским биатлонистом Сергеем Новиковым), но уступив в упорной борьбе своему соотечественнику Эмилю Хегле Свендсену, а в последней гонке, в эстафете, выступая на последнем этапе, привёл свою команду к победе. Бьёрндален продержался на высоком уровне четыре года с момента проигрыша в Турине, чтобы стать 6-кратным олимпийским чемпионом.

Олимпийский сезон 2009—2010 окончил череду сильных выступлений, Бьёрндалену исполнилось 36, он занял 10-е место в общем зачёте.

Начало сезона 2010—2011 в Эстерсунде на пару с Эмилем-Хегле Свендсеном Бьёрндален не опускался во всех трёх гонках ниже второго места, однако сам выиграл только однажды и с третьей попытки. В индивидуальной гонке ему помешали два промаха на последнем огневом рубеже, а в спринте, за несколько метров до финиша, Бьёрндален неожиданно упал на крутом спуске и растерял своё преимущество, вновь оставшись вторым. В гонке преследования он выиграл, совершив на один промах меньше. Впоследствии два норвежца сильно поругались и долгое время не разговаривали, но затем Свендсен принёс свои извинения и они вдвоём уладили свои взаимоотношения. После рождества Бьёрндален растерял свою форму, показывая низкие результаты из-за вирусной инфекции и слишком жёстких тренировок. На чемпионате мира Бьёрндален впервые за 15 лет остался без личных наград. Но завоевал два золота благодаря смешанной и мужской эстафетам и стал 16-кратным чемпионом планеты. В апреле получил серьёзную травму спины. По итогам сезона занял 10 место в Кубке мира, завоевав всего лишь одну личную победу.

В марте 2011 года Бьёрндалену была присуждена медаль Хольменколлена.

 Перед сезоном 2011—2012 из-за травмы спины  работал по индивидуальному облегчённому плану подготовки. На третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в гонке преследования благодаря точной стрельбе  занял второе место, проиграв две десятых секунды немцу Бирнбахеру в финишном створе. В феврале, на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, после четвёртого места в спринте, сумел выиграть в гонке преследования. На чемпионате мира не остался без личных наград, хотя и вновь выиграл две эстафеты, став 18-кратным чемпионом мира. В Кубке мира остановился на 16 месте.

Принимал участие в Гонке чемпионов в 2012 году. В масс-старте Бьёрндален показал восьмой результат, а в смешанной эстафете в паре с Ольгой Зайцевой — 6-й.

Перед сезоном 2012—2013 от сердечного приступа скончался отец, а позже, после 6 лет брака, Бьёрндален развёлся с Натали Сантер. Лучшим результатом в сезоне стало четвёртое место в спринте на чемпионате мира в чешском Нове-Место. Тогда один промах последним выстрелом на стойке лишил его не только победы, но и медали. В смешанной эстафете чемпионата мира участия Бьёрндален не принимал, но выиграл мужскую эстафету, став 19-кратным чемпионом мира. В Кубке мира стал 22-м.

Очередной триумф: «40-летний юниор» 

Летом 2013 года Бьёрндален принял окончательное решение завершить карьеру после олимпийских игр в Сочи. Таким образом, сезон 2013/14 должен был стать для него последним.

Подготовка к сезону прошла удачно. В апреле для оптимальных тренировок и восстановления, предотвращения непредвиденных болезней и т. д., он приобрёл «дом на колёсах» — автофургон стоимостью до пары миллионов крон. Мотивация появилась ещё в прошлом сезоне на предолимпийском этапе в Сочи, и вся подготовка, с наступлением оптимальной формы, шла к Олимпиаде. Так в спринте, на этапе кубка мира в Хохфильцене, после долгого перерыва Бьёрндален завоевал бронзовую медаль, и один промах лишил его победы. В дальнейшем, в комбинации спринт-преследование, он выдал серию из двух вторых мест в немецком Оберхофе, уступив в упорной борьбе в обеих гонках своему соотечественнику Эмилю Хегле Свендсену. Бьёрндален на равных сражается с куда более молодыми лидерами последних лет: Мартеном Фуркадом и Эмилем Свендсеном, почти не уступая им по скорости на лыжне даже в 40 лет. В спринте, с двумя промахами, он проиграл меньше секунды, а в преследовании, где долго лидировал, его от победы отделили два промаха на последнем огневом рубеже.

К Олимпийским играм в Сочи Бьёрндален весь сезон готовился по индивидуальному плану. Уже в первом старте (спринт), несмотря на один промах, он стал обладателем очередного, седьмого олимпийского золота, выиграв у ближайшего преследователя чуть больше одной секунды. Личная золотая олимпийская медаль пришла лишь в Сочи, спустя 12 лет с момента триумфа в Солт-Лейк-Сити. После этой победы Бьёрндален ещё выше поднял свою же планку двухгодичной давности — самый возрастной победитель личной гонки в биатлоне, причём этот рекорд стал уже олимпийским. Ещё одно золото он добыл в смешанной эстафете, где стал уже восьмикратным олимпийским чемпионом и сравнялся по этому показателю с лыжником Бьёрном Дели. Бьёрндален стал самым титулованным спортсменом в истории зимних олимпиад, завоевав 13 медалей и опередил Дели.

На церемонии закрытия олимпиады Бьёрндален пронёс флаг своей страны и был официально избран в комиссию МОК. Бьёрндален вместе с белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой были названы лучшими спортсменами прошедшей Олимпиады.

В конце сезона Бьёрндален показал ряд стабильных результатов с попаданием в 10 сильнейших. Ещё один подиум (3 место), он завоевал в гонке преследования на этапе кубка мира в словенской Поклюке. Также он отметил свою рекордную 400 гонку на этапах кубка мира, которую он провёл во втором спринте финского Контиолахти.

По итогам сезона Бьёрндален занял 6-е место в общем зачёте Кубка мира. По скорости вошёл в 5-ку сильнейших за весь сезон.

После Олимпиады Бьёрндален признался, что всё ещё голоден до побед и чувствует в себе силы побеждать, и именно поэтому остаётся ещё на два года до чемпионата мира в родном Осло в 2016 году.

Сезон 2014—2015 
Перед сезоном Бьёрндален нацеливался на эксперименты и поэтому решил поменять свои обычные лыжные палки на изогнутые с прицелом на повышение эффективности толчков и соответственно повышения скорости на лыжне. Цели Уле-Эйнара на сезон: 2 — 3 подиума до Рождества, а затем чемпионат мира в Контиолахти.
По итогам первого этапа в Эстерсунде он сенсационно показывал вторую скорость в каждой гонке, но ошибался на рубеже. В итоге у него 6, 8 и 10 места на первом этапе, но следующие этапы не сложились: он провалил спринт в Хохфильцене и заболел, из-за чего не участвовал в гонках вплоть до Рождества. К 2015 году Бьёрндален готовился на высоте и к немецким этапам сумел подойти в хорошей форме. В Оберхофе, впервые за долгое время, он бежал последний этап эстафеты, но проиграл первое место; то же самое произошло в спринте, где он лидировал с одним промахом, но проиграл на последних метрах дистанции. В итоге ему удалось сделать серебряный дубль — его первые подиумы в сезоне. В Рупольдинге и Антхольце Бьёрндален продолжал стабилизировать стрельбу — впервые за долгое время удалось пройти четыре рубежа на ноль, но с улучшением стрелковой формы ослабла скорость, особенно на последних участках трассы — Бьёрндален ничего не мог противопоставить своим молодым конкурентам в финишных разборках. До следующих личных подиумов не доходил, но выиграл две эстафеты, отлично проходя свой первый этап, на который он вновь вернулся. Затем получился спад в Нове-Место — ни стрельбы, ни скорости, вследствие чего Бьёрндален принял окончательное решение о пропуске домашнего этапа в Хольменколлене ради лучшей подводки к чемпионату мира в Контиолахти.

Подготовка 41-летнего Бьёрндалена проходила в горах, в качестве эксперимента он выбрал высоту больше двух тысяч метров и готовился по методике Нортуга. В преддверии старта он отмечал, что в восторге от своей физической формы. Он нацеливался на спринт, но несмотря на неплохую скорость провалился в стрельбе —  и был  В гонке преследования удалось подняться на  но два промаха не позволили рассчитывать на медаль. Индивидуальная гонка с одним промахом завершилась 6 местом. В эстафете норвежцы уступили немецкой сборной, несмотря на хороший этап Бьёрндалена, завоевавшего 40-ю медаль чемпионатов мира. В масс-старте Бьёрндален ни разу не промахнулся, но занял только  в очередной раз проиграв финишный спурт. На чемпионате Бьёрндален занял 5, 6 и 4 места и получил новый заряд мотивации.

На последнем этапе кубка мира у норвежцев возникли проблемы со смазкой, и из-за этого Бьёрндалену не удалось побороться за подиум в спринте, где он стрелял чисто — уже третью гонку подряд, но занял лишь 9 место. После неудачной стрельбы в гонке преследования, Уле-Эйнар заболел и пропустил масс-старт — сезон был завершён на 14 месте в общем зачёте Кубка мира.

Сезон 2015—2016 
Для того, чтобы выступить лучше на домашнем Чемпионате мира, Уле-Эйнару было необходимо подготовить лучшую летнюю базу, чем в прошлый раз, однако ничего не получалось из-за болезни, подготовка была смазана. В общей сложности он потерял полтора месяца и сильно беспокоился за предстоящий сезон, тем не менее сумел восстановиться, причём на удивление очень быстро. Уле-Эйнар был хорош в тестах, его организм лучше реагировал на тренировки, чем в последние годы, он отмечал, что это его лучшее восстановление за многие годы. Серьёзную помощь в подготовке спортсмена к предстоящей зиме сыграл личный 20-тонный трейлер — новое супероружие Бьёрндалена, разработкой которого он занимался несколько лет. Уле-Эйнар сумел также договориться с норвежским лыжником Сундбю на совместные тренировки, а его личный тренер даже внёс кое-что новое в технику самого Бьёрндалена, в частности мощность отталкивания лыжными палками стала более энергичной. Кроме этого он стал дольше скользить на одной лыже при коньковом ходе — вернулся к прежней манере бега. Также норвежцу пришлось отказаться от применения изогнутых палок — это было явно сырое новшество, зато он начал использовать хоть и прямые, но супер лёгкие палки той же фирмы. Цель сезона — Чемпионат мира в Хольменколлене, а чтобы отобраться туда заранее — нужны результаты уже в начале сезона.

Первые кубковые этапы в декабре, несмотря на слабую летнюю подготовку, получились фантастическими: четыре личных подиума, в том числе и феноменальная победа в индивидуальной гонке Эстерсунда, где он попал  и вернул себе жёлтую майку лидера сезона впервые с 2009 года, в которой щеголял две гонки, и несмотря на её потерю закончил месяц вице-лидером.
Рождество Бьёрндален провёл дома, в Норвегии, на равнине, впервые с 1990-х годов, что впоследствии стало ошибкой, поскольку норвежец простудился, пропустил пару гонок в Рупольдинге, потерял форму, прежде всего стрелковую, и занимал лишь 12, 44, 30, 23, 30 места в личных гонках, причём отчасти проблемы со стрельбой были связаны из-за неисправности винтовки, которую удалось обнаружить и исправить перед этапом в Антхольце. Тем не менее, он дважды поднимался на пьедестал в эстафетах, в том числе одержал победу в Рупольдинге.

Чемпионат мира 2016. Бьёрндален пропустил два североамериканских этапа, чтобы восстановиться и улучшить форму в горах, а затем уже в оптимальном состоянии подошёл к чемпионату мира в Хольменколлене. Чемпионат превзошёл все ожидания: серебро в спринте (0 промахов), серебро в гонке преследования (2 промаха), золото в эстафете (20-й титул чемпиона мира), и бронза в масс-старте (0 промахов). 4 медали в 5 гонках в 42 года — фантастический успех и в итоге Бьёрндалена уговорили остаться в спорте до 2018 года. Завершив сезон на 13-м месте в тотале, Бьёрндален приехал в Тюмень, и впервые в своей карьере выиграл гонку чемпионов вместе с итальянкой Оберхофер, а также вновь был лучшим в стрелковом состязании.

Сезон 2016—2017 

Подготовка к 25 сезону получилась куда лучше, чем к 24. Уле-Эйнар не болел и хорошо тренировался, даже несмотря на то, что получил перелом руки весной и не мог тренироваться на высокогорье из-за семейных обстоятельств, а также впервые закладывал базу на сезон в Минске. Цель на сезон громкая: в 43 года попытать счастье в борьбе за мировой кубок, пробежав как можно больше гонок. И Бьёрндален с этой задачей начал справляться уже на первом этапе кубка мира в Эстерсунде, он был в очень даже неплохой форме: победа в смешанной эстафете, 5 место с тремя промахами в индивидуальной гонке. В следующих гонках Уле-Эйнар показывал хорошую стрелковую форму, но лыжная форма всё же не дотягивала до необходимого уровня, и из-за этого не удавалось попасть на подиум. Благодаря стабильным результатам в районе первой десятки и участию во всех гонках перед новым годом Уле расположился на 4 позиции в общем зачёте кубка мира. В рождество норвежец решил поберечься и не стал тренироваться слишком сильно, как в минувшие годы, чтобы не заболеть, и эта тактика сработала. Бьёрндален был всё время здоров и продолжал бегать все старты, но лучшую форму обрести никак не мог, и, к тому же, признавался, что испытывает проблемы с лыжами. После хорошего начала сезона пошли неудачные гонки — ни скорости, ни стрельбы. Но всё таки были отдельные всплески: борьба за победу в масс-старте в туманном Оберхофе (5 место с 1 досадным промахом на последнем рубеже), 8 место в спринте Рупольдинга с 1 непопаданием, 4 — в индивидуальной гонке Антхольца (1 промах). Также норвежцы выиграли эстафету в Рупольдинге, и это был всего второй подиум Уле-Эйнара, но вторая победа в сезоне. Перед чемпионатом мира в Хохфильцене, чтобы бороться за более высокие места, Уле-Эйнар вместе с Домрачевой проводит по сути первый высотный сбор, и, как оказалось, не зря. В спринте мирового первенства он был 8 с 1 промахом, а в гонке преследования смог попасть 19 раз из 20 выстрелов, и, показав более хорошую физическую форму, завоевал бронзовую медаль — первый личный подиум в сезоне. В 43 года Бьорндален продолжил удивлять мир и при этом добился медального успеха в один день со своей женой (Домрачевой).

Сезон 2017—2018 
Не смог отобраться на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Необходимо было 1 раз попасть в «цветы» или 2 раза в 12 сильнейших. Лучший результат Бьёрндалена — 18 место в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Тем не менее, Бьёрндален отправился на Олимпиаду как член тренерского штаба сборной Белоруссии.

В марте 2018 года отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске.

3 апреля 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры.

Последнюю гонку в статусе действующего спортсмена провёл 29 декабря 2018 года на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, где прошла традиционная Рождественская гонка («World Team Challenge»). Вместе с супругой Дарьей Домрачевой занял в ней третье место. Там же состоялась церемония прощания с профессиональным спортом.

Лыжные гонки 
Бьёрндален отличается превосходной лыжной подготовкой, что позволило ему принимать участие и в лыжных гонках и даже добиваться успеха. На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, помимо соревнований по биатлону, он принял участие в лыжных гонках на дистанции 30 километров с массового старта свободным стилем и занял шестое место (после дисквалификации немецкого лыжника Йохана Мюлегга, выступавшего за Испанию, — пятое), уступив победителю из Австрии Кристиану Хоффману 

Участник двух чемпионатов мира по лыжным гонкам. В 2005 году он принял участие в чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, и в гонке на 15 км свободным стилем занял 11-е место. Плохие погодные условия на чемпионате мира 2007 года в японском Саппоро также не позволили Бьёрндалену показать хороший результат в аналогичной гонке, где он занял лишь 13-е место.

Принимал участие в семнадцати гонках на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, где трижды поднимался на пьедестал почёта в личных гонках:
 25 ноября 2001 года на этапе Кубка мира в финском Куопио — 2-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 22 декабря 2001 года на этапе Кубка мира в австрийском Рамзау — 2-е место в гонке на 30 км с массового старта свободным стилем
 18 ноября 2006 года на этапе Кубка мира в шведском Елливаре — 1-е место в гонке на 15 км свободным стилем
Кроме того, он дважды занимал призовые места в составе норвежской эстафетной сборной:
 23 ноября 2003 года на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене — 3-е место в составе 2-й норвежской эстафетной сборной
 17 декабря 2006 года на этапе Кубка мира во французском Ла-Клюза — 2-е место в составе норвежской эстафетной сборной
В двенадцати гонках Уле Эйнару не удалось занять призовые места:
 28 ноября 1998 года на этапе Кубка мира в финском Муонио — 23-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 12 января 1999 года на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место — 18-е место в гонке на 30 км свободным стилем
 23 ноября 2002 года на этапе Кубка мира в шведской Кируне — 18-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 22 ноября 2003 года на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене — 13-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 27 ноября 2004 года на этапе Кубка мира в финском Куусамо — 10-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 18 декабря 2004 года на этапе Кубка мира в австрийском Рамзау — 7-е место в гонке на 30 км с массового старта свободным стилем
 12 февраля 2005 года на этапе Кубка мира в немецком Райт-им-Винкле — 40-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 19 ноября 2006 года на этапе Кубка мира в шведском Елливаре — 4-е место в составе 1-й норвежской эстафетной сборной
 16 декабря 2006 года на этапе Кубка мира во французском Ла-Клюза — 16-е место в гонке на 30 км с массового старта свободным стилем
 24 ноября 2007 года на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене — 5-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 20 ноября 2010 года на этапе Кубка мира в шведском Елливаре — 25-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 21 ноября 2010 года на этапе Кубка мира в шведском Елливаре — 13-е место в составе 2-й норвежской эстафетной сборной

Кроме того, выступал в соревнованиях, не входивших в зачёт Кубка мира:
 21 декабря 1997 года в норвежском Валдресе — 1-е место в гонке на 30 км свободным стилем
 19 марта 1998 года в итальянском Мисурина — 2-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 22 ноября 1998 года в норвежском Гейло — 6-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 21 апреля 2001 года в шведском Фунаесдалене — 5-е место в гонке на 30 км с массового старта свободным стилем
 18 ноября 2001 года в норвежском Бейтостёлене — 3-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 16 ноября 2002 года в норвежском Бейтостёлене — 7-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 15 ноября 2003 года в норвежском Бейтостёлене — 4-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 14 ноября 2004 года в норвежском Бейтостёлене — 2-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 11 ноября 2006 года в норвежском Бейтостёлене — 1-е место в гонке на 10 км свободным стилем
 14 ноября 2009 года в норвежском Бейтостёлене — 11-е место в гонке на 15 км свободным стилем
 12 ноября 2010 года в норвежском Бейтостёлене — 9-е место в гонке на 15 км свободным стилем

Карьера тренера 
В сентябре 2019 года стал главным тренером сборной Китая, а его супруга, Дарья Домрачева, возглавила женскую сборную.

Подиумы

Победы в личных гонках 
На счету Бьёрндалена 95 личных побед в биатлоне, что является абсолютным рекордом:

Победы в командных дисциплинах 
На счету Бьёрндалена 41 победа в командных дисциплинах: командная гонка, эстафеты, смешанные эстафеты. Это является абсолютным рекордом:

Подиумы на отдельных этапах

Результаты в общих зачётах малого и большого Кубков мира

Статистика стрельбы

Статистика выступлений на разных соревнованиях

Статистика выступлений в Кубке мира

Награды 
 1998 год — золотая медаль газеты Aftenposten.
 2002 год — лауреат премии Egebergs.
 2009 год — лауреат премии Fair play.
 2011 год — медаль Хольменколлена (высшая лыжная награда Норвегии за вклад в спорт и высокие результаты).
 2014 год — лауреат премии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Уле Эйнара Бьёрндалена
 Немецкий фан-клуб
 Профиль на официальном сайте Международного союза биатлонистов: (стар),
 Профиль на официальном сайте Федерации биатлона Украины
 Прямая линия читателей журнала «Лыжный спорт» с Уле-Эйнаром Бьорндаленом

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Норвегии
Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Победители Хольменколлена
Члены Международного олимпийского комитета
Победители Гонки чемпионов
Тренеры по биатлону